Biografies:
 Santa Tecla d'Iconi (Iconi, segle I - Selèucia), seguidora i deixeble de sant Pau de Tars, venerada com a santa. Patrona de Tarragona.
 Geografia:
 Santa Tecla (El Salvador), ciutat d'El Salvador capital del Departament de La Libertad 
 Senta Tecla de Montesquiu, municipi francès al departament del Tarn i Garona i a la regió de Migdia-Pirineus
 Monuments:
 Santa Tecla la Vella és una capella de Tarragona inventariada.
Santa Tecla (Barcelona), és una església moderna del districte de les Corts de Barcelona
 Festivitats:
 Festes de Santa Tecla de Tarragona
 Festes de Santa Tecla de Sitges
 Fets històrics:
 Aiguat de Santa Tecla, inundació ocorreguda el setembre de 1874 que afectà les comarques del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà, el Priorat, l'Urgell i les Garrigues